

Letteratura 
 Natale di morte (Christmas Party) – novella di Rex Stout del 1957

Musica 
 Christmas Party E. P. '96 – EP di Shane MacGowan and the Popes del 1996
 Elton John's Christmas Party – album di Elton John del 2005
 Christmas Party – album dei Montefiori Cocktail del 2008
 Christmas Party – album degli She & Him del 2016